Janaína (futebolista)
 Janaína (voleibolista)
 Janaína (canção)  — canção de 1998 da banda de rock brasileira Biquini Cavadão
 Iemanjá — divindade afro-brasileira também chamada de Janaína

Desambiguação